Die Skakligaen 2014/15 war die zehnte Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 53. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Meister wurde der Skanderborg Skakklub, der den Titelverteidiger Brønshøj Skakforening auf den zweiten Platz verwies. Aus der 1. Division waren die Esbjerg Skakforening und die Skakforeningen ØBRO aufgestiegen. Während ØBRO den Klassenerhalt erreichte, musste Esbjerg zusammen mit dem SK 1968 Århus absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2014/15.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 25. und 26. Oktober 2014, 14. Dezember 2014, 10., 11. und 25. Januar 2015, 15. Februar 2015, sowie am 7. und 8. März 2015. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Hillerød ausgetragen, während die beiden übrigen dezentral gespielt wurden, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Aarhus und je zwei in Kopenhagen gespielt, die beiden letzten Runden wurden zentral in Skanderborg ausgerichtet. Die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt. Ein Wettkampf der dritten Runde wurde wegen der Terminüberschneidung mit der U16-Olympiade auf den 1. März 2015 verlegt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2014
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015